Khirbet es-Samra bzw. Khirbat as-Samra und Khirbet al-Semra  sind die modernen Namen folgender Orte in der antiken Geographie:

 Khirbet es-Samra, spätrömisches Grenzkastell am Limes Arabicus im heutigen südjordanischen Gouvernement Maʿan, siehe Khirbet es-Samra (Maʿan)
 Khirbet es-Samra, antike und mittelalterliche Siedlung, spätrömisches Kastell und modernes Dorf im jordanischen Gouvernement Amman, siehe Khirbet es-Samra (Amman)